Несколько кораблей Королевского флота носили название HMS Resource, в том числе:

 HMS Resource — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1778; перестроен в 22-пушечную плавучую батарею в 1804 году; переименован в HMS Enterprise в 1806; продан в 1815 году.
 HMS Resource — войсковой транспорт периода Наполеоновских войн
 HMS Resource — плавучая мастерская, плавучая база подводных лодок; спущен на воду в 1928; служил на Средиземном море и на Дальнем Востоке во время Второй Мировой войны. Отправлен на слом в 1954.

См. также 
 RFA Resource — судно снабжения вспомогательного флота; спущено на воду в 1966; участник Фолклендской войны; переименовано в Resourceful и продано на слом в 1997.